Verneuil (Charente)
 Verneuil (Cher)
 Verneuil (Marne)
 Verneuil (Nièvre)

Desambiguações de topônimos